Die 25. Badminton-Weltmeisterschaften fanden vom 9. bis zum 25. August 2019 in der St. Jakobshalle in Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Setzliste 
  Kento Momota (World Champion)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Chen Long (Viertelfinale)
  Jonatan Christie (Viertelfinale)
  Anders Antonsen (Finale)
  Anthony Ginting (3. Runde)
  Srikanth Kidambi (3. Runde)
  Kenta Nishimoto (3. Runde)
  Ng Ka Long (3. Runde)
  Sameer Verma (1. Runde)
  Lin Dan (2. Runde)
  Kantaphon Wangcharoen (Halbfinale)
  Kanta Tsuneyama (3. Runde)
  Lee Zii Jia (Viertelfinale)
  Tommy Sugiarto (2. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (Halbfinale)

Resultate

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
Offizielle Webseite
BWF Webseite

2019
Weltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019